Ива́н Овчи́нников:
 Овчинников, Иван Алексеевич (1909—???) — участник Великой Отечественной войны, командир полка, подполковник авиации.
 Овчинников, Иван Александрович (1921—1945) — полный кавалер Ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.
 Овчинников, Иван Кириллович (1904—1987) — заведующий кафедрой физики Свердловского горного института имени Вахрушева.
 Овчинников, Иван Никифорович (1863 — не ранее 1921) — агроном, депутат Государственной думы I созыва от Вятской губернии.